Balboa (Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Balboa (dans), een swingdans
 Balboa (maankrater), een krater op de Maan
 Panamese balboa, de munteenheid van Panama
 Balboa, een gemeente (distrito) in de provincie Panamá
 Balboa (Panama), een stadswijk (barrio urbano) en haven in de deelgemeente (corregimiento) Ancón van de gemeente (distrito) Panamá
 Balboa (Risaralda), een gemeente in het Colombiaanse departement Risaralda
 Balboa (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie León

En ook:
 Balboa Island, een album van de Britse band The Pretty Things
 Balboa Park, een groot stadspark in San Diego (Californië)
 Balboa Park (BART), een metrostation in San Francisco (Californië)
 Schiereiland van Balboa, een schiereiland in de Amerikaanse staat Californië

Personen met de achternaam Balboa 
 Marcelo Balboa, een Amerikaanse voetballer
 Rocky Balboa, een personage dat werd neergezet door Sylvester Stallone
 Vasco Núñez de Balboa, een Spaanse conquistador
 Javier Ángel Balboa Osa, een voetballer uit Equatoriaal-Guinea